Amerikai Egyesült Államok
Woody (Kalifornia)
Woody (Texas)